Das Pinyin ist eine bantoide Sprache, die von insgesamt etwa 27.000 Personen in der Region Nordwesten des Kamerun gesprochen wird.

Phonologie 

Sequenzen sind:
py (mby), ly (ndy), ty, ky, ngy, my, kẅ, ngẅ (= )
pw (mbw), lw (ndw), tw, tsw, chw, shw, sw, zw, zhw, nw, nyw, ŋw

Alle Nomen- und Verblaute beginnen mit einem Konsonanten; initiale Vokale sind notwendigerweise Präfixe. Nur  treten in Präfixen oder am Anfang von Wörtern auf, und nur  tritt in Suffixen auf.  treten  nicht am Ende von Wörtern auf.

Alle bekannten langen Vokale können medial oder am Ende von Wörtern auftreten, keine am Anfang, obwohl lange  nicht attestiert sind. Lange Vokale werden doppelt geschrieben: aa, əə, ii, ‿ɨɨ, oo, uu. Diphthongs ie, iə, ʉə, ɨə, uə enthalten einen einzelnen Ton.

Töne sind hoch, mittig, tief, steigend oder fallend. Sie werden wie im IPA geschrieben, abgesehen von tiefen, die nicht geschrieben werden: á ā a ǎ â. Fallende Töne sind größtenteils zu Suffixen konfiniert, und steigende Töne sind selten und befinden sich in wenigen Nomen wie tǎ – 'Vater'.

Quellen 
 Das Pinyin-Rechtschreibwörterbuch (Njeck Mathaus Mbah & Stephen C. Anderson, 2005)
 Karte der Pinyin-Sprache von dem LL-Kartenprojekt
 Information über die Pinyin-Sprache von dem Multibaumprojekt

Grasland-Sprachen
Einzelsprache